Оликово — название населённых пунктов в России:

 Оликово — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Оликово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.